Olympiaschanze ist der Name folgender Skisprungschanzen:

 Olympiaschanze (St. Moritz) in St. Moritz, Schweiz
 Toni-Seelos-Olympiaschanze in Seefeld in Tirol, Österreich
 Große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland
 Igman Olympic Jumps in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
 Utah Olympic Park Jumps in Park City, Vereinigte Staaten
 MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex in Lake Placid, Vereinigte Staaten